Habibi kan syfta på

 Hakol Over Habibi – en tidigare israelisk musikgrupp
 Habibi (bok) – en av Per Hagman
 Habibi (sång) - en låt framförd av Dolly Style i Melodifestivalen 2019